Vila Mariana (distrito de São Paulo) - distrito localizado na região centro-sul de São Paulo
 Prefeitura Regional da Vila Mariana
 Vila Mariana (bairro de São Paulo) - bairro localizado no distrito de mesmo nome
 Vila Mariana - bairro de Governador Valadares
 Vila Mariana - bairro de Manaus
 Vila Mariana - bairro de Patos
 Vila Mariana - bairro de Ponta Grossa
 Vila Mariana - bairro de Ribeirão Preto
 Vila Mariana (Nossa Senhora Medianeira) - unidade residencial do bairro Nossa Senhora Medianeira, distrito da Sede, em Santa Maria (Rio Grande do Sul)
 Vila Mariana - antiga denominação do município de Catiguá (então distrito de Catanduva), São Paulo.

Desambiguação